Cornelis Evertsen ist der Name folgender Personen:

* Cornelis Evertsen der Ältere (1610–1666), niederländischer Admiral
 Cornelis Evertsen der Jüngere (1628–1679), niederländischer Admiral
 Cornelis Evertsen der Jüngste (1642–1706), niederländischer Admiral und Freibeuter